Обсерватория Турку или обсерватория Исо-Хейккиля () — любительская астрономическая обсерватория, основанная в 1937 году в районе Исо-Хейккиля города Турку (Финляндия). Изначально, с 1937 по 1972 год, обсерватория принадлежала университету Турку. Ныне обсерватория используется местным отделением организации «Астрономическая Ассоциация Урса».

Руководители обсерватории 
 1937—1952 — Вяйсяля, Ирьё

История обсерватории 
Обсерватория первоначально принадлежала отделу астрономии университета Турку. Обсерватория была построена в 1935—1936 годах под руководством Ирьё Вяйсяля. Близлежащий город расширялся, в километре от обсерватории был возведён завод, поэтому в 1952 году основные наблюдательные работы были перенесены в Обсерваторию Туорла. Обсерватория Турку осталась в пользовании студентов до 1972 года, когда университет полностью отказался от эксплуатации обсерватории. В настоящее время обсерватория Турку используется любительской астрономической ассоциации, являясь собственностью города Турку.

Инструменты обсерватории 
В обсерватории есть два 6-метровых купола.
 15-см телескоп — построил Ирьё Вяйсяля
 13-см телескоп — построил Ирьё Вяйсяля
 19-см камера Шмидт-Вайсяля
 50-см широкоугольная светосильная камера Шмидт-Вайсяля (D=60/50 см, F=1031mm, 1934 год) — именно с её помощью и были открыты новые астероиды и кометы. Телескоп, который с 1934 по 1952 год был установлен в Обсерватории Турку, сейчас расположен в обсерватории Кевола. Поле зрения 6,7° на пластинках 12×12 см.

Направления исследований 
 Поиск малых тел Солнечной системы
 Астрометрия
 Оптика и методики астросъемки
 Небесная механика

Основные достижения 
 Открытие 807 астероидов и 7 комет

Известные сотрудники 
 Ирьё Вяйсяля
 Лииси Отерма

Интересные факты 
 Лииси Отерма — первая финская женщина, получившая докторскую степень в области астрономии, участвовала в открытии нескольких комет и множества астероидов

Ссылки 
Публикации наблюдений в Центре малых планет:
 Астрометрические наблюдения малых планет
 Астрометрические наблюдения малых планет

Публикации в базе данных NASA ADS:
 Поиск по слову «Observatory Turku» — ПОДИСАТЬ!
 Поиск по слову «Iso-Heikkilä Observatory»

Наблюдения комет и спутников планет после 1870 года:
 Архивы наблюдений, MPC

См. также 
 Университет Турку
 Обсерватория Туорла
 Обсерватория Кевола
 Список астрономических инструментов

Астрономические обсерватории по алфавиту
Здания и сооружения, построенные в 1937 году
Обсерватории Турку
Появились в 1937 году в Финляндии